Sycamore puede hacer referencia a alguno de los siguientes lugares de Estados Unidos:

Sycamore, pueblo estadounidense en el estado de Carolina del Sur.
Sycamore, ciudad estadounidense en el estado de Georgia.
Sycamore, ciudad estadounidense en el estado de Illinois.
Sycamore, ciudad estadounidense en el estado de Kentucky.
Sycamore, villa estadounidense en el estado de Ohio.
Sycamore, lugar designado en el censo estadounidense en el estado de Oklahoma.
Sycamore Hills, villa estadounidense en el estado de Misuri.

Véase también 
 Municipio de Sycamore